Андрейчин — слов'янське прізвище. Походить від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрейчин Андрій — відомий друкар-літограф, художник-гравер, видавець та громадсько-культурний діяч західноукраїнських земель.
 Андрейчин Любомир (1910–1975) — болгарський мовознавець.
 Андрейчин Михайло Антонович ( 1940) — український лікар-інфекціоніст, епідеміолог.
 Андрейчин Сергій Михайлович ( 1963) — український лікар-терапевт, гастроентеролог.

Українські прізвища